De Genasauria zijn een groep dinosauriërs behorend tot de Ornithischia

De naam werd voor het eerst gepubliceerd door Paul Sereno in 1986. De naam betekent de "wangsauriërs" omdat de inspringende tandrijen wijzen op de aanwezigheid van vlezige wangen waarmee het voedsel in de muil kon worden gehouden tijdens het verknippen.

In 1997 werd de klade voor het eerst gedefinieerd door Phillip Currie en Kevin Padian als de groep bestaande uit de laatste gemeenschappelijke voorouder van de Thyreophora en de Cerapoda en al zijn afstammelingen. Sereno zelf gaf in 1998 een afwijkende definitie gebaseerd op soorten: de groep bestaande uit de laatste gemeenschappelijke voorouder van Ankylosaurus en Triceratops en al zijn afstammelingen. In 2005 gaf Sereno een voorzichtiger definitie waar de Euornithopoda expliciet binnen de groep worden gebracht: de groep bestaande uit de laatste gemeenschappelijke voorouder van Ankylosaurus magniventris, Triceratops horridus en Parasaurolophus walkeri en al zijn afstammelingen. De Genasauria worden weer strikt onderverdeeld in de zustergroepen van de Thyreophora en de Cerapoda. De Genasauria behoren met "basale ornithischiërs", zoals wellicht de Heterodontosauridae, tot de Ornithischia, een hoofdonderverdeling van de Dinosauria. Sereno gaf in 1986 de volgende fylogenie:

Literatuur
Sereno P.C. 1986. "Phylogeny of the bird-hipped dinosaurs". National Geographic Research 2: 234–256
Currie P.J. & Padian K. 1997. "Cerapoda". In: Currie P.J., Padian K., eds. Encyclopedia of dinosaurs. San Diego: Academic Press, p. 105

Ornithischia